El término La increíble y triste historia de la cándida Eréndira y de su abuela desalmada  puede referirse a:

 La increíble y triste historia de la cándida Eréndira y de su abuela desalmada, Libro de Gabriel García Márquez que contiene el cuento que da nombre al libro, y otros relatos.
 La increíble y triste historia de la cándida Eréndira y de su abuela desalmada (cuento), Cuento de Gabriel García Márquez publicado en el año 1972 e incluido en el libro nombrado aquí arriba.